Neukirchen (signifiant nouvelle église), ainsi que ses variantes Neunkirchen, Neuenkirchen, Neukirch, Neuenkirch et Neunkirch, est un nom de ville, commune et lieu-dit fréquent dans les régions germanophones.

Allemagne 
 Neukirchen, ville de Bavière
 Neukirchen-Balbini, ville de Bavière
 Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, ville de Bavière
 Neukirchen beim Heiligen Blut, ville de Bavière
 Neukirchen vorm Wald, ville de Bavière
 Neukirchen, ville de Hesse
 Neukirchen/Erzgeb., commune de l'arrondissement des Monts-Métallifères, Saxe
 Neukirchen/Pleiße, commune de l'arrondissement de Zwickau, Saxe
 Neukirchen, commune de Saxe-Anhalt
 Neukirchen, Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Neukirchen, Ostholstein, Schleswig-Holstein

Autriche 
 Neukirchen am Großvenediger, bourg du district de Zell am See, Salzbourg
 Neukirchen am Walde, bourg du district de Grieskirchen, Haute-Autriche
 Neukirchen an der Enknach, commune du district de Braunau am Inn, Haute-Autriche
 Neukirchen an der Vöckla, commune du district de Vöcklabruck, Haute-Autriche
 Neukirchen bei Lambach, commune du district de Wels-Land, Haute-Autriche

Voir aussi